Alseis kan syfta på:

 Alseis (djur) – ett släkte av insekter
 Alseis (växter) – ett släkte av växter